Bediensteter steht für:

 einem Dienstherrn verpflichteter Angestellter, siehe Gesinde
 ein öffentlich Bediensteter in Österreich, siehe Vertragsbediensteter

Siehe auch: